Govi peut désigner:
 Govi-Altai, une des 21 provinces de Mongolie ;
 Gilberto Govi, acteur et scénariste italien ;
 , musicien allemand (1949-)